
Perseverance (МФА: , ) — , может относиться к:

В технике:
 Персеверанс — марсоход НАСА, запущенный в 2020 году.
 Персеверэнс — английский паровоз, участвовавший в рейнхильських испытаниях в октябре 1829 года.

В музыке:
 Perseverance — альбом американской хардкор-группы Hatebreed, изданный в 2002 году.
 Perseverance — альбом американского хип-хоп исполнителя Percee P, изданный в 2007 году.
 Perseverance — песня английской рок-группы Terrorvision из альбома «Regular Urban Survivors», изданного в 1996 году.
 Perseverance Records — американская звукозаписывающая компания.

Другое:
  — искусственный остров на Сейшельских островах.
 Perseverance — гора на Земле Виктории в Антарктиде.
 Perseverance — карточная игра-пасьянс.
 Персеверанция — астероид главного пояса астероидов, открытый в 1922 году.
 Персеверация — в психологии, устойчивое повторение какой-либо фразы, деятельности, эмоции, ощущения.

См. также

Примечания